Фуше́р () — название нескольких коммун во Франции:

 Фушер — в департаменте Об.
 Фушер — в департаменте Йонна.
 Фушер-о-Буа — в департаменте Мёз.